't Zand est un village de la province néerlandaise de Hollande-Septentrionale sur la commune de Zijpe.
't Zand est un village de la province néerlandaise du Brabant-Septentrional sur la commune de Alphen-Chaam.
't Zand est une place à Bruges.

Zand